Córdova (província da Espanha)
Córdova (província da Argentina)

Provincia Cordova